Сезон 1962/63 стал для «Манчестер Юнайтед» 61-м сезоном в Футбольной лиге и 18-м сезоном подряд в высшем дивизионе чемпионата Англии.

«Юнайтед» завершил сезон на 19-м месте в Первом дивизионе, едва избежав вылета во Второй дивизион. Однако в Кубке Англии команда выступила удачно и завоевала свой первый трофей после мюнхенской трагедии, обыграв в финале «Лестер Сити». Таким образом «Юнайтед» в третий раз в своей истории выиграл Кубок Англии.

Перед началом сезона «Юнайтед» побил собственный трансферный рекорд, заплатив 110 000 фунтов за нападающего «Торино» Дениса Лоу. Лоу стал лучшим бомбардиром команды в сезоне, забив 23 гола в чемпионате и 29 — во всех турнирах.

Первый дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1962/63 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1962/1963
Манчестер Юнайтед